In 2011/12 werd het 42ste seizoen gespeeld van de Championnat National de Première Division, de hoogste voetbalklasse van Togo. Dynamic Togolais werd kampioen.

US Masséda speelde drie opeenvolgende wedstrijden niet en werd uit de competitie gesloten. Etoile Filante de Lomé trok zich terug. Bij een busongeluk op weg naar een wedstrijd in Sokodé voor de vijfde speeldag kwamen 7 mensen om en waren er 26 gewonden. Etoile Filante speelde niet meer dat seizoen maar mocht wel in de hoogste klasse blijven.

Eindstand

Externe link
 Tabel bij RSSSF

Première Division (Togo)
Competitievoetbal 2011/12